Littleton (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado.
 Littleton (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Littleton (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Littleton (New Hampshire), població dels Estats Units a l'estat de New Hampshire.